Bisdom Oran (Algerije), een bisdom in Algerije
Bisdom Orán (Argentinië), een bisdom in Argentinië